Hierba de herradura puede referirse a:
 El nombre común de la planta Hippocrepis biflora.
 El nombre común de la planta Hippocrepis comosa.
 El nombre común de la planta '''''Hippocrepis multisiliquosa.